Octavia může být:
 Octavia (jméno) – křestní jméno
 některý z automobilů Škoda Octaviа
 Octavia (planetka) – planetka ve Sluneční soustavě
 Octavia (Nebraska) – vesnice v Nebrasce v USA
 Octavia E. Butler – americká sci-fi spisovatelka

 ve Starověkém Římě
 Claudia Octavia – římská císařovna
 Octavia starší – dcera Gaia Octavia a jeho první ženy Ancharie
 Octavia mladší – dcera Gaia Octavia a jeho druhé ženy Atie Balby Caesonie
 Octavia (tragédie) – jediná dochovaná římská tragédie